Nezadal bzw. Nežádal ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Nežádal (1897–nach 1935), böhmische Opernsängerin (Sopran)
 Werner Nezadal (geb. 1945), deutscher Botaniker